Personen
 Johann Baptist Zimmermann (1680–1758), Duits kunstschilder
 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann (1743–1815), Duits zoöloog en geograaf, auteur van Specimen Zoologiae Geographicae Quadrupedum
 Charles A. Zimmermann (1862–1916), Amerikaans componist en dirigent
 Arthur Zimmermann (1864–1940), Duits minister van Buitenlandse Zaken, auteur van het Zimmermanntelegram
 Alois Zimmermann (1871–1929), Duits entomoloog
 Walter Zimmermann (botanicus), (1892–1980), een Duitse botanicus
 Bernd Alois Zimmermann (1918–1970), Duits componist
 Eduard Zimmermann (1929–2009), Duits journalist
 Warren Zimmermann (1934–2004), Amerikaans diplomaat
 Egon Zimmermann (1939), Oostenrijks skiër
 Philip Zimmermann (1954), Amerikaans informaticus, ontwikkelaar van PGP-encryptie
 Urs Zimmermann (1959), Zwitsers wielrenner
 Tabea Zimmermann (1966), Duits violist
 Joel Thomas Zimmerman (1981), Canadese dj en producer, alias deadmau5
 Jan Zimmermann (1985), Duits voetballer
 Georg Zimmermann (1997), Duits wegwielrenner
 zie ook: Zimmerman

Overig
 Kaffeehaus Zimmermann, een populair koffiehuis in Leipzig, waar J.S. Bach vaak optrad en waar omstreeks 1733 zijn Koffiecantate in première ging
 Zimmermann (piano), een Duits pianofabrikant
 Epeios, der Zimmermann, een Oost-Duits hoorspel uit 1960, vertaald als Epeios, de timmerman
 Zimmermann (band) een Roermondse popgroep uit de jaren 70.